Eisley bezeichnet:

 Eisley, US-amerikanische Rockband

Eisley ist der Familienname von:

 Anthony Eisley (1925–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 David Glen Eisley (* 1952), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Howard Eisley (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 India Eisley (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin